Радзынь-Подляский:

 Радзынь-Подляский — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, административный центр Радзыньского повята.
 Радзынь-Подляский — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Радзыньский повят, Люблинское воеводство.